«Киевская Армянская Община» — это общественная организация, объединяющая армян и неравнодушных к армянской культуре людей Киева и Киевской области.

Официально организация была зарегистрирована в 1994 году под названием «Киевское армянское общество».

В 2003 году на одном из собраний общества было принято решение об изменении названия, а также о внесении изменений в устав организации. Таким образом, с 20 октября 2003 начала работу Общественная организация «Киевская армянская община».

7 июня 2012 года открылась Общественная приемная Киевской армянской общины.

19 июня 2014 председателем ОО «Киевская Армянская Община» был избран Геворкян Норик Тигранович почетный консул Армении на Украине, заслуженный тренер по греко-римской борьбе, успешный предприниматель.

25 февраля 2018 года Геворкян Норик Тигранович был переизбран председателем “Киевской армянской общины” на второй срок.

Структура 

Председатель: Геворкян, Норик Тигранович. Предыдущий председатель: Галустян Гамлет Робертович.

Члены правления:
Геворкян Норик Тигранович
 Азаренко Надежда Николаевна
 Мкртчян Давид Андраникович
 Тер Карапет Гарибян 
 Абовян Арман Владимирович
 Енгибарян Саломе Самвеловна
 Хачатрян Марине Хачиковна
 Цирунян Мушег Суренович
 Погосян Ошин Манукович
 Хачатрян Араик Вазгенович
 Товмасян Роберт Каренович

Структурные организации 

 Комитет по вопросам Геноцида Армян
Комитет информационной политики
Комитет поддержки ветеранов войны и труда
Центр правовой помощи им. Григора Зограба (Юридическая служба)
Комитет по вопросам репатриации
Образовательный центр имени Григора Нарекаци
Женский комитет
Комитет культуры и искусства 
Молодежная организация Киевской армянской общины

Культура и образование 

Курсы армянского языка - армянские классы в киевских общеобразовательных школах №85, № 88, № 215, №57

См. также 
 Союз армян Украины
 Союз армянской молодёжи Украины

Примечания

Ссылки 

 ОРГАНИЗАЦИЯ → КИЕВСКАЯ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА
 Женщина-эпоха
 Виктор Янукович: «Всем попыткам развязать конфликты на межэтнической почве должен быть дан своевременный и жесткий ответ»
 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КИЕВСКОЙ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 3 ИЮНЯ 2007
 Тигран Карагезян: Армянская община будет содействовать в укреплении независимой Украины

Общественные организации Украины
Армянские организации Украины